Studnice est un toponyme qui peut désigner :

Studnice, un village dans la voïvodie de Lubusz.

Studnice, une commune du district de Chrudim, dans la région de Pardubice ;
 Studnice, une commune du district de Náchod, dans la région de Hradec Králové ;
 Studnice, une commune du district de Třebíč, dans la région de Vysočina ;
 Studnice, une commune du district de Vyškov, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Vysoké Studnice, une commune du district de Jihlava, dans la région de Vysočina.

Homonymie de localités en  Tchéquie